Barsboldia sicinskii — вид птахотазових динозаврів родини гадрозаврових (Hadrosauridae), що існував в Азії у пізній крейді (70 млн років тому).

Скам'янілості 
Рештки динозавра знайдені у 1970 році у відкладеннях формації Немегт у провінції Умнеговь в Монголії. Було виявлено фрагменти хребта і таза, ребра та елементи задніх кінцівок. На основі решток польські палеонтологи описали новий рід динозаврів Barsboldia, який назвали на честь монгольського палеонтолога Рінченгіна Барсболда. Видова назва B. sicinskii дана на честь Войцеха Сіціньського, який підготував рештки для вивчення.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що зображує родинні зв'язки у рамках родини гадрозаврових:

Примітки 

Гадрозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 1981